Абылкасымова — тюркская фамилия.

 Абылкасымова, Майрамкан (1936—2021) — киргизская поэтесса.
 Абылкасымова, Мадина Ерасыловна (род. 1978) — казахстанский государственный деятель, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.